Hershkovitz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philip Hershkovitz
 Mark A. Hershkovitz
 Phillip Hershkovitz